Haarmoos ist der Ortsname von

 Haarmoos (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Haarmoos (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Haarmoos
 Ein Moor bei Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land siehe Schutz des Abtsdorfer Sees und der ihn umgebenden Landschaft.